Il singolare del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flavio Cipolla che ha battuto in finale Gianluca Naso 6-2, 64-7, 7-5.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Simone Bolelli (secondo turno)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (secondo turno)
 Daniel Köllerer (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2007